Enrico Poggi, politico italiano
Enrico Poggi, velista italiano medaglia d'oro ai Giochi olimpici di